El Condado de Knox puede hacer referencia a varios condados de los Estados Unidos:
Condado de Knox, en Illinois.
Condado de Knox, en Indiana.
Condado de Knox, en Kentucky.
Condado de Knox, en Maine.
Condado de Knox, en Misuri.
Condado de Knox, en Nebraska.
Condado de Knox, en Ohio.
Condado de Knox, en Tennessee.
Condado de Knox, en Texas.